Бадалин:

 Бадалин — наиболее посещаемый туристами отрезок Великой Китайской стены.
 Бадалин — платная скоростная автодорога, соединяющая Пекин с участком Великой китайской стены под Бадалином.